Гидропероксиды:
 Неорганические гидропероксиды
 Органические гидропероксиды
 Элементорганические гидропероксиды